Okręty US Navy o nazwie USS Yukon:
 Pierwszy, Yukon (AF-9), był okrętem magazynowym, który był w służbie w latach 1921–1922 i 1940–1946.
 Drugi, USNS Yukon (T-AO-152), był zbiornikowcem będącym w służbie Military Sea Transportation Service i Military Sealift Command w latach 1957–1985.
 Trzeci, USNS Yukon (T-AO-202), jest zbiornikowcem floty, który znajduje się w służbie Military Sealift Command od 1994.

Yukon